Dosina är ett släkte av musslor. Dosina ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Venusmusslor
Dosina